Ґьотеборґ (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ґьотеборґ — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.
 ІФК Ґьотеборґ — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.